

Населені пункти та їхні частини
 Сьвйонтники — село в гміні Тшебниця Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Паб'яніце Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Образув Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Мосіна Познанського повіту Великопольського воєводства
 Сьвйонтники — село в гміні Жґув Конінського повіту Великопольського воєводства
 Сьвйонтники — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки